King County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
King County (Texas)
King County (Washington)